Брезовљани могу бити
 Брезовљани (Србац), насељено место, општина Србац, Република Српска, БиХ
 Брезовљани (Свети Иван Жабно), насељено место, општина Свети Иван Жабно, Копривничко-крижевачка жупанија, Хрватска 
 Брезовљани Војловички, насељено место, општина Чачинци,  Вировитичко-подравска жупанија, Хрватска